Le mot tarmacadam peut faire référence à :
 Macadam (par aphérèse), une technique d'empierrement des chaussées.
 Tarmac (par apocope),  revêtement en tarmacadam de certaines zones d'un aérodrome, ou ces zones elles-mêmes.